Боакье () — ганская фамилия. Представители:

 Боакье, Ричмонд (род. 1993) — ганский футболист.
 Боакье, Томас (род. 1993) — ганский футболист.
 Боакье, Энтони (род. 1995) — ганский шоссейный велогонщик.
 Боакье, Эрик (род. 1999) — ганский футболист.